Черевань — фамилия.

Известные носители:
 Черевань, Александр Викторович (род. 1952) — начальник Главного управления разведки Службы безопасности Украины (2000—2003).
  (род. 1975) — украинский футболист, игрок чемпионата Украины в составе запорожского клуба «Металлург».
  (род. 1959) — российский автогонщик, победитель Российской серии кольцевых гонок в классах «Супер-продакшн» (2006) и «Туринг-Лайт» (2019).
  (род. 1998) — российская дзюдоистка и самбистка, чемпионка России по дзюдо в лёгком весе (2018).
 Черевань, Николай Егорович (1923—1989) — советский садовод, Герой Социалистического Труда (1949).